Landorf steht für:

 Landorf (Gemeinde Mettersdorf), eine Katastralgemeinde und Ortschaft von Mettersdorf am Saßbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Landorf (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 der deutsche Name von Landroff in Lothringen
 Landorf, von 1939 bis 1943 Name der Gemeinde Lądek in der Woiwodschaft Großpolen in Polen